Диродийцерий — бинарное неорганическое соединение
родия и церия
с формулой CeRh,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диродийцерий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,7538 нм, Z = 8,
структура типа магнийдимеди CuMg (фаза Лавеса)
.

Примечания 

род
цер